Steen Andersen Bille ist der Name folgender Personen:

* Steen Andersen Bille (Admiral, 1751) (1751–1833), dänischer Admiral und Staatsminister 
 Steen Andersen Bille (Admiral, 1797) (1797–1883), dänischer Vizeadmiral und Marineminister